Mon curé chez les riches est un roman de Clément Vautel adapté au cinéma :

 Mon curé chez les riches est un film français de Donatien sorti en 1925 ;
 Mon curé chez les riches est un film français de Donatien sorti en 1932 ;
 Mon curé chez les riches est un film français de Jean Boyer sorti en 1938 ;
 Mon curé chez les riches est un film français de Henri Diamant-Berger sorti en 1952.

Homonymie de titre